Александр Сергеевич Сибирцев (род. 2 августа 1935, Симферополь) — советский и российский оперный певец (баритон, затем — драматический тенор), педагог, народный артист РСФСР (1983).

Биография 
Александр Сергеевич Сибирцев родился 2 августа 1935 года в Симферополе. В 1950—1955 годах работал токарем, мастером-наладчиком станков на предприятиях Симферополя.

В 1955 году поступил в Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского. В 1958—1963 годах учился на вокальном факультете Московской консерватории имени П. И. Чайковского (класс Г. И. Тица), а в 1963—1967 годах обучался там же в аспирантуре.

В 1963—1964 годах был солистом-баритоном Горьковского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Как баритон, спел более 20 партий. Самостоятельно перевел голос из баритонового в теноровый диапазон.

В 1964—1968 годах — солист Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Гастролировал в Англии, Болгарии, Венгрии, Канаде, Монголии, Чехословакии.

В 1968—1973 годах преподавал в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского, руководил вокальным коллективом Народного театра оперы и балета Дворца культуры ЗИЛа.

В 1973—1993 годах выступал солистом-тенором в Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, в котором работал до июня 1993 года.

С 1993 года был солистом Самарского театра оперы и балета. Одновременно в 1993—2001 годах служил директором театра. Как драматический тенор исполнил более 50 партий.

Был член жюри Международных конкурсов вокалистов имени М. И. Глинки (Москва) и им. Монюшко (Варшава), конкурса «Золотая маска» (Москва). Кроме ГИТИСа преподавал в Пермском государственном педагогическом институте, Самарском государственном институте культуры, Самарском государственном педагогическом университете.

Семья 
 Сын — музыкант Дмитрий Александрович Сибирцев (род. 1968), российский пианист, тенор, директор театра «Новая опера».

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (28.04.1978).
 Народный артист РСФСР (22.12.1983).
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки за оперный спектакль «Война и мир» С. С. Прокофьева, поставленный на сцене Пермского АТОБ имени П. И. Чайковского (1984).
 Заслуженный деятель культуры Польши.
 Медаль «Ветеран труда» (1990)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13.06.1996).
 Медаль святого благоверного князя Даниила Московского (2000).

Партии в операх

Горьковский театр оперы и балета 
 «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта — граф Альмавива, Фигаро
 «Травиата» Дж. Верди — Жорж Жермон
 «Богема» Дж. Пуччини — Марсель
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Онегин
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро

 Пермский театр оперы и балета 
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Герман
 «Трубадур» Дж. Верди — Манрико
 «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Пинкертон
 «Иоланта» П. И. Чайковского — Водемон
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — Пьер Безухов
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Василий Голицын/ Андрей Хованский
 «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Канио
 «Чародейка» П. И. Чайковского — Княжич Юрий
 «Орлеанская дева» П. И. Чайковского — Раймонд
 «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского — Назар
 «Отелло» Дж. Верди — Отелло
 «Аида» Дж. Верди — Радамес
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ричард
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Собинин
 «Кармен» Ж. Бизе — Хозе
 «Цыганский барон» И. Штрауса — Баринкай
 «Боккаччо» Ф. Зуппе — Боккаччо
 «Фауст» Ш. Гуно — Валентин
 «Риголетто» Дж. Верди — Герцог
 «Севастопольский вальс» К. Листова — Дмитрий Аверин
 «Дуэнья» Т. Хренникова — Дон Жером
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Елецкий
 «Орлеанская дева» П. И. Чайковского — Карл VII
 «Гамлет» С. Слонимского — Клавдий
 «Опричник» П. И. Чайковского — Опричник
 «Иоланта» П. И. Чайковского — Роберт
 «Борис Годунов» П. И. Чайковского — самозванец
 «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Эдгардо

Самарский театр оперы и балета 
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Герман
 «Отелло» Дж. Верди — Отелло
 «Трубадур» Дж. Верди — Манрико
 «Аида» Дж. Верди — Радамес
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ричард
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — Пьер Безухов
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Канио
 «Тоска» Дж. Пуччини — Каварадосси
 «Риголетто» Дж. Верди — Герцог
 «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Эдгар
 «Жизнь за царя» М. И. Глинки — Собинин
 «Борис Годунов» П. И. Чайковского — самозванец
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — князь Голицын/ Андрей Хованский
 «Гамлет» С. Слонимского — Клавдий

Литература 
 Витвицкий К. 3. Артисты пермской оперы. Пермь: Кн. изд-во, 1987. 132 с., С. 116—117, 127.
 Фукалова И. Поёт Александр Сибирцев // Звезда. 1985. 5 дек.
 Фукалова И. Онегин, Фигаро, Герман… // Звезда. 1980. 18 окт.
 Фукалова И. Почетное звание // Звезда. 1983. 24 дек.
 Коробков С. Александр Сибирцев — гость Большого театра // Звезда. 1982. 3 янв. С. 3.
 Коробков С. Постижение себя // Звезда. 1984. 1 янв. С. 3.
 Витвицкий К. В расцвете таланта // Вечерняя Пермь. 1982. 1 февр. С. 3.
 Изможерова Е. Пьер Безухов живёт в Перми // Веч. Пермь. 1984. 27 нояб. С. 3.
 Деменева Л. Тенор Александр Сибирцев // Веч. Пермь. 1978. 19 июня. С. 3.
 Зубарева Н. Зрелость таланта // Веч. Пермь. 1985. 5 дек. С. 3.
 Александр Сибирцев: проспект / фото и оформ. Ю. Силина. Пермь, 1985. 1 развернутый л. слож. в 8 с.
 Белогрудов О. Поет Сибирцев // Молодая гвардия. 1985. 13 дек. С. 4.
 Белогрудов О. Глас судьбы или судьба солиста Пермской оперы А. Сибирцева // Профсоюз. курьер. 1991. 13 марта. С. 6.
 Белогрудов О. Драматический тенор // Позиция. 1991. № 10. С. 26-28.
 Сибирцев А. «Я не работаю в театре, я — служу ему…» / А. Сибирцев, Л. Дьякова // Перм. новости. 1997. 6 нояб.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  
  

Выпускники Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского
Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Нижегородский театр оперы и балета
Педагоги ГИТИСа
Артисты оперы Пермского театра оперы и балета
Персоналии:Самарский театр оперы и балета
Заслуженные деятели культуры Польши